Мужская сборная Хорватии по кёрлингу — представляет Хорватию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Хорватии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2005—2015 сборная Хорватии выступала в дивизионе «В», в 2012—2022 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Хорватии по кёрлингу
 Смешанная сборная Хорватии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Хорватии по кёрлингу

Ссылки 
 Хорватия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Хорватии

Хорватия
Кёрлинг в Хорватии
Кёрлинг